Ду́нкан Ме́нзис (; ) — шотландский кёрлингист.

Играет на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза (, ).
 : серебро (), бронза ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу